È stata la prima edizione del torneo

Irina Khromacheva era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta al primo turno da Yang Zhaoxuan.

In finale Zheng Saisai ha sconfitto Zhang Shuai col punteggio di 6–4, 6–1.

Teste di serie 

  Zhang Shuai (finale)
  Zheng Saisai (campionessa)
  Samantha Stosur (primo turno)
  Zhu Lin (secondo turno)

  Peng Shuai (primo turno)
  Irina Khromacheva (primo turno, ritirata)
  Danielle Lao (secondo turno, ritirata)
  Sabina Sharipova (primo turno, ritirata)

Qualificate 

  Miharu Imanishi (secondo turno)
  Kaylah McPhee (semifinale)

  Chihiro Muramatsu (quarti di finale)
  Peangtarn Plipuech (primo turno)

Lucky loser 

  Miyabi Inoue (primo turno)

Wildcard 

  Duan Yingying (primo turno)
  Ma Shuyue (quarti di finale)
  Peng Shuai (primo turno)

  Yang Zhaoxuan (secondo turno)
  Zhang Shuai (finale)
  Zheng Saisai (campionessa)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Kunming Open 2019